Le matin (ou la matinée) est le début du jour, marqué par le lever du soleil.
  est le nom de plusieurs journaux francophones sortant à ce moment de la journée.

Voir aussi

Toponymes 
 Borde-Matin, rivière française.
 Communauté de communes des Collines du matin.
 La Corée est appelée le « pays du Matin calme ».

Personnalités 
 Ahmad Matin-Daftari (1896-1971), homme politique iranien

Objets 
 Étoile du matin : armes
 Réveille-matin : horloge avec alarme à heure préprogrammée.

Œuvres littéraires 
 Matin brun (2002), une nouvelle
 Le Matin des Magiciens, livre de 1960
 Premier matin (2002), ouvrage de sociologie
 L'Étoile du matin : roman

Journaux 
 Économie matin, , Montréal-Matin, Le Matin de Paris
 Le groupe Groupe Nice-matin édite : Corse-Matin, Nice-Matin et Var-Matin
 Fraternité Matin (Côte d'Ivoire)
 Quotidiens gratuits : MatinPlus (France), Le Matin Bleu (Suisse)

Bande dessinée 
 Matin, midi et soir suivi de matin, midi et soir, album de bande dessinée de la série Les Bidochon
 Rosée du matin, personnage de bande dessinée dans Yoko Tsuno ; Le Matin du monde est un album de cette série
 Mystérieuse : matin, midi et soir (1971), adaptation libre en bande dessinée de L'Île mystérieuse de Jules Verne

Dessin animé 
 Martin Matin (2002-2003), dessin animé

Films 
 Un matin bonne heure, film de 2005
 37°2 le matin, film de 1985
 New York, deux heures du matin, film de 1984
 Par un beau matin d'été, film de 1965
 Samedi soir, dimanche matin, film de 1960
 Comment Bricolet et Bricolette se sont levés le matin, court-métrage de 1954

Télévision et radio 
 Matin Bonheur (1986-1998), émission de télévision
 Julien le Matin, émission de télévision canadienne
 Récré A2 matin (1985-1987), émission de télévision
 C'est bien meilleur le matin, émission de radio

Musique 
 Triste matin, disque de 1970
 Service sacré du matin du Sabbat (1947), pièce de musique religieuse

Biologie 
 Euphorbe réveille-matin : une plante

Divers